Roland Hoja (* 1. Februar 1950 in Altdöbern, Niederlausitz) ist ein deutscher Gymnasiallehrer und Autor. ==

Leben 
Geboren und aufgewachsen in Altdöbern bis zum 9. Lebensjahr. Dann Übersiedlung nach Essen in Westdeutschland. Dort und in Burscheid im Rheinland, sowie in Hilden weiterer Schulbesuch bis zum Abitur 1968. Nach dem Studium der Germanistik und den Erziehungswissenschaften in Düsseldorf (Heinrich Heine Universität, HHU) und an der Wuppertaler Gesamthochschule - Universität Wuppertal. Dort die Erlangung des ersten wie auch dann nach der Referendarzeit des zweiten Staatsexamens zum Lehramt Sek.II. Lehramtstätigkeiten in Wuppertal am Gymnasium Wuppertal-Vohwinkel und zuletzt an der GS Else-Lasker-Schüler im Zentrum Elberfelds. Er nahm 2003 eine Forschungsarbeit auf über Heinrich Heine, die dann in Zusammenarbeit mit Prof. Volkmar Hansen (HHU) zu einer Dissertation entwickelt wurde, welche die Lektüre Heinrich Heines während seiner schweren Erkrankung und Bettlägerigkeit bis zu seinem Tod zum Gegenstand hatte. Abgeschlossen wurde diese Arbeit 2006 mit der Buchveröffentlichung: Heines Lektüre-Begegnungen in der 'Matratzengruft 1848–1856 ISBN 3-89528-538-2.LebenslaufDie Übersiedlung aus der damaligen DDR wurde von seiner Mutter, die bereits in Westdeutschland lebte und arbeitete, auf den Weg gebracht. Seine Großeltern väterlicherseits in Altdöbern, bei denen er lebte, waren darüber informiert und hatten sich mit dem Weg- und Umzug einverstanden erklärt. Dieser erfolgte über den Flughafen Tempelhof in Westberlin. Die DDR-Behörden hatten zu dieser Zeit keine Kenntnis davon. Essen im Ruhrgebiet wurde so die erste Aufenthaltsstation im Haushalt seiner Mutter. Hier konnte er auch mit der Einschulung in die damalige 'Volksschule' seine Schullaufbahn fortsetzen. Die verlief dann über die Primarstufe, die damalige Realschule Burscheid/Rhld. (zuzüglich mit angegliedertem Internat) zum sogenannten 'Aufbaugymnasium für Realschulabgänger mit musisch-pädagogischen Zweig' in Hilden/Rhld. (auch hier mit angeschlossenem Internat).Dort schloss Roland Hoja seine Schulausbildung mit dem Abitur ab, das ihn zum Besuch einer Hochschulausbildung an einer Universität berechtigte. Letzteres war zeitgebunden noch kultusministeriell im Versuchsstadium, bekam dann aber zum SS/1971 mit Beginn des Studiums an der Düsseldorfer Universität den Status einer 'Allgemeinen Hochschulreife'. Über den dortigen Wohnort in Düsseldorf und das Studium der Germanistik und Erziehungswissenschaften an der HHU, zog er nach Wuppertal, um dort das Studium in den zwei Fächern für das Lehramt am Gymnasium (SEKII) abzuschließen. Es folgten nach der Referendarzeit die Lehramtstätigkeiten am Gymnasium Wuppertal-Vohwinkel und mit der politisch-pädagogischen Befürwortung der Gründung von Gesamtschulen mit integrierter Oberstufe der Wechsel an die Gesamtschule Wuppertal-Elberfeld.

Nach dem Studium waren die Vorstellungen zu einer Promotion über Heinrich Heine sozusagen in der Schublade gelandet, Seine Familie mit zwei Kindern, die gleichzeitige Berufstätigkeit seiner Frau und die eigene machten eine Wiederaufnahme zunächst über Jahre nicht möglich. Erst im Jahr 2003 konnten diese Pläne wieder aufgenommen werden. Darüber entstand dann 2006 die erste Buchveröffentlichung über Heines Lektüre-Begegnungen.''' Durch diese Arbeit wurde Roland Hoja fortschreitend inspiriert, sich weiterhin als Autor zu betätigen. Seitdem hat er aus unterschiedlichem Erkenntnisinteresse und thematischer Motivation Bücher verfasst, die alle einem gewissen Grundsatz folgen, nämlich dem, der einmal von Heinrich Böll formuliert wurde: "Die Kunst muss zu weit gehen, um herauszufinden, wie weit sie gehen darf". Werke 
 - Heines Lektüre-Begegnungen in der 'Matratzengruft' (Diss.) Bielefeld 2006, ISBN 3-89528-538-2.
 - Keiner verriet den anderen, Blieben Freunde, ehrlich, treu ... Heines Begegnungen mit linksintellektuellen Freunden 1848–1856, Berlin 2007.ISBN 978-3-86573-249-1.
 - heine bei brecht – berlin 1953, Norderstedt, 2. überarbeitete Fassung 2021(2008), ISBN 978-3-7543-3252-8.
 - Ripley & C0. Die sieben Todsünden des Kleinbürgers oder Kleinbürgerlichkeit und dekadente Genialität in tragenden Roman-Figuren der Patricia Highsmith.    Wuppertal 2011 ISBN 978-3-935421-68-3.
 - Heinrich Vogeler – Boheme & Sozialist, Norderstedt 2012, ISBN 978-3-8482-5130-8.
 - Wartesäle der Poesie. Schriftsteller*innen im Pariser Exil 1933–1941. Norderstedt 2015, ISBN 0-01-171529-4.
 - VIVA la VIDA – Literaturbegegnungen 'Brigadas Internacionales' 1936–1939. Norderstedt 2017, ISBN 978-3-7431-9003-0.
 - Der Rote 1Mark Roman. Bund Proletarisch-Revolutionärer Schriftsteller(BPRS) 1928–1932. Norderstedt 2018, ISBN 0-01-286060-3.
 - Schlage die Trommel, und fürchte dich nicht! Denkweisen zur Freiheit 1789-1848.'' Band I. Norderstedt 2021. ISBN 978-3-7526-3872-1.

Autor
Deutscher
Geboren 1950
Mann